Economische Vrijheidsstrijders (Engels: Economic Freedom Fighters), Zuid-Afrikaanse politieke partij
Electronic Frontier Foundation, Amerikaanse burgerrechtenorganisatie
Eff, Duits muziekduo